Apziauri ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgi Apziauri (* 1994), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Wladimir Apziauri (1962–2012), georgischer Florettfechter